

Населені пункти та їхні частини
 Завори — село в гміні Хмельно Картузького повіту Поморського воєводства
 Завори — село в гміні Ксьонж-Велькопольський Сьремського повіту Великопольського воєводства
 Завори — частина села Охотниця-Дольна в гміні Охотниця-Дольна Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Завори — частина села Щава в гміні Камениця Лімановського повіту Малопольського воєводства

Примітки